USS Bunker Hill — кораблі ВМС США. Названі в честь битви біля Банкер-Гілл під час Війни за незалежність США.

 USS Bunker Hill (CV-17) — важкий ударний авіаносець періоду Другої світової війни типу «Ессекс». На службі протягом 1943-1947 років, після чого виведений в резерв. Списаний у 1966 році, проданий на злам у 1972 році.
 USS Bunker Hill (CG-52) — ракетний крейсер типу «Тікондерога». Збудований у 1986 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни